AXT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Akita, Akita (Giappone)
 William Axt – compositore statunitense